Spojení písmen C a V může mít různé významy:

CV 
 Curriculum vitae – životopis, biografie
 CV – kód ISO 3166-2 pro Kapverdy
 bývalá SPZ okresu Chomutov

 část označení produktové řady některých civilních dopravních prostředků
 Citroën 2CV
 Citroën 8CV
 Mors 12/16 CV (1925)
 Renault Renault 4CV
 Convair Convair CV-240
 část klasifikačního symbolu trupu letadlových lodí amerického námořnictva
 označení jiné vojenské techniky
 CV 29
 CV 33/CV 35 Carden-Loyd Mk.VI.

cv 
 čuvaština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 cv – francouzská zkratka pro cheval-vapeur – koňská síla

.cv 
 .cv – internetová doména nejvyššího řádu pro Kapverdy

C.v. 
 C.v. – kultivar
 c.v. – hudební zkratka z italštiny colla voce – zpěvním hlasem

Externí odkazy